Les études sur l'environnement, sciences de l'environnement ou sciences environnementales sont une rencontre de disciplines incluant la politique, la sociologie, l'économie, l'écologie, les sciences de la Terre, la géographie, la géologie, la climatologie, la médecine, etc. autour de problématiques environnementales communes .

Les sciences de l'environnement émergent de la nécessité d'intégrer plusieurs approches provenant de différentes sciences sociales et naturelles pour être en mesure de comprendre et de résoudre les différentes problématiques environnementales modernes comme l'injustice environnementale, la perte de la biodiversité et les changements climatiques.

Notes et références

Articles connexes 
 Développement durable
 Médecine environnementale